Vater är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham Vater (1684–1751), tysk medicinare
 Antoine Vater (1689–1759), tyskfödd fransk cembalobyggare 
 
 Johann Severin Vater (1771–1826), tysk teolog och språkforskare

Tyska efternamn